Регент:
 Регент — правитель, временно исполняющий полномочия монарха.
 Регент — секретарь канцелярии Великого княжества Литовского.
 Регент — руководитель церковного хора
 «Регент» — название известного алмаза.

Фамилия 
 Регент, Татьяна Михайловна (род. 1950) — российский учёный и политик, директор ФМС России в 1992—1999 годах.

См. также 
 Капитаны-регенты Сан-Марино